Palpalá kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Palpalá (kommunhuvudort i Argentina), Jujuy, 
 Departamento de Palpalá, kommun, Jujuy, 

Robotskapade Argentinaförgreningar